Leptotheca är ett släkte av bladmossor. Leptotheca ingår i familjen Rhizogoniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Leptotheca